Světový pohár družstev 2008 byl tenisový turnaj hraný na venkovních antukových kurtech. Jednalo se o 30. ročník Světového poháru družstev a konal se v Düsseldorfu v Německu od 18. května do 24. května 2008.

Obhájcem titulu byla Argentina, ale nepodařilo se jí postoupit ze skupinové fáze. Švédsko porazilo ve finále Rusko 2 : 1 a získalo čtvrtý titul.

Modrá skupina

Pořadí

Německo - Španělsko

Rusko - Itálie

Německo - Itálie

Španělsko - Rusko

Rusko - Německo

Španělsko - Itálie

Červená skupina

Pořadí

Spojené státy americké - Česko

Argentina - Švédsko

Spojené státy americké - Argentina

Česko - Švédsko

Spojené státy americké - Švédsko

Argentina - Česko

Finále

Rusko - Švédsko

Vítěz

Reference 
Pavouk

Externí odkazy 
Oficiální web

Světový pohár družstev
ATP Tour 2008
Tenis v Německu v roce 2008